R71 – tangenziale di Hasselt (Belgio)
 R71 – strada regionale Polokwane – Kruger National Park (Sudafrica)